Film
 Boy (2010) új-zélandi film Taika Waititi rendezésében
Zene
 Boy (1980) a U2 együttes bemutatkozó albuma
 Boy, Lena Philipson albuma
 Boy (I Need You) (2003) Mariah Carey kislemeze